Niwata ist der Familienname folgender Personen:

Akiko Niwata (* 1984), japanische Fußballspielerin
Kiyomi Niwata (* 1970), japanische Triathletin